Marble Falls désigne :

 Marble Falls, zone non incorporée de l’Arkansas ;
 Marble Falls, ville du Texas.